Кулаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулаево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Кулаево — деревня в Бураевском районе Республики Башкортостан.
 Кулаево — село в Пестречинском районе Республики Татарстан.
 Кулаево — деревня в Малопургинском районе Удмуртской Республики.